Target — английское слово означающее мишень. Может обозначать:

 Тарджет — тип щита.
 Target — американская компания по управлению магазинами.